

Населенные пункты
 Инченково- деревня в Михайловском сельском поселении Прокопьевского района
 Инченково - деревня в Трудоармейском сельском поселении Прокопьевского района

Станции
 Инченково - станция на линии Артышта - Новокузнецк